Код-гольф (, «код-гольфинг», «гольф-скриптинг») — вид развлекательного соревнования в программировании, в котором участники стараются написать кратчайший исходный код, реализующий некоторый алгоритм. Отдельные виды код-гольфа могут быть названы по используемому в нём языку программирования (например, Perl-гольф).

История 
Длина кратчайшей программы, порождающий некоторый заданный вывод (в заранее заданном языке программирования) задаёт колмогоровскую сложность этого вывода, которой были посвящены работы Андрея Николаевича Колмогорова в 1963 году. Код-гольф, впрочем, может трактоваться более широко, так как в нём зачастую требуется не вывести заданное слово, а описать некоторое преобразование ввода в вывод.

Хотя термин "код-гольф", вероятно, был впервые использован в 1999 году относительно программ на Perl и был популяризирован программами на Perl, реализующими RSA, похожие неформальные соревнования были распространены среди ранних программистов на APL. Сегодня термин может быть использован по отношению к широкому семейству языков программирования, более того, существуют языки программирования, разработанные специально для код-гольфа.

Этимология 
Термин "код-гольф" получен по аналогии с тем, как в обыкновенном гольфе необходимо набрать наименьшее возможное количество очков, а не наибольшее, как в большинстве видов спорта. В то время, как игроки обычного гольфа стремятся минимизировать количество ударов клюшкой, необходимых для прохождения поля, код-гольферы стремятся минимизировать количество ударов по клавиатуре, необходимых для того, чтобы написать программу.

Специализированные языки для гольфинга 
Некоторые языки программирования были разработаны специально для код-гольфинга. Примерами таких языков являются GolfScript и Flogscript, которые, будучи Тюринг-полными, при этом позволяют лаконично выражать идеи в коде. Так как перед языками для гольфинга стоит задача минимизации длин программ, написанных на них, при их разработке обычно приходится жертвовать читаемостью кода, более важной в индустриальном программировании, поэтому эти языки часто являются эзотерическими. Например, программа на GolfScript, выводящая первые 1000 цифр числа пи выглядит так:;''
6666,-2%{2+.2/@*\/10.3??2*+}*
`1000<~\;
Другими популярными языками для гольфинга являются 05AB1E и Jelly.

Примечания

См. также 

 Сжатие данных
 Perl pastimes (англ)
 Code poetry (англ)

Внешние ссылки 

 code-golf.io

StackOverflow.com: Код-гольф – Увеличиваем цифры
CodeGolf.StackExchange.com: Соревнования по гольфингу в формате вопросов и ответов на stackoverflow
Список специализированных языков для гольфинга
Код-гольфинг в регулярных выражениях
Соревнование по написанию минималистичного вики-движка
Reverse Code Golf (xkcd)

Соревнования по программированию